

Nascimentos

Falecimentos 

1842 no cinema